

Отрадне — село, Буландинський район, Акмолинська область
 Отрадне — село, Жаркаїнський район, Акмолинська область
 Отрадне — село, Уланський район, Східноказахстанська область

Отрадне — місто, Кіровський район, Ленінградська область
 Отрадне — село, Вяземський район, Хабаровський край
 Отрадне — селище, Гур'євський міський округ, Калінінградська область
 Отрадне — село, Китмановський район, Алтайський край
 Отрадне — селище, Красногорський міський округ, Московська область
 Отрадне — селище, Озерський міський округ, Калінінградська область
 Отрадне — село, Чамзінський район, Мордовія
 Отрадне — селище, Черняховський район, Калінінградська область
 Отрадне — село, Щучанський район, Курганська область
 Отрадне — адміністративний район міста Москва
 Отрадне — станція Московського метро